

Persone 

 Antonio Montanari – illusionista, personaggio televisivo e scrittore italiano, noto con il nome d'arte di 'Antonio Casanova
 Danila Comastri Montanari – scrittrice italiana
 Franca Bassi Montanari (1956) – politica italiana
 Leonida Montanari – carbonaro italiano

Altro
 8421 Montanari – asteroide della fascia principale
 Cratere Montanari – cratere lunare
 Gallerie di palazzo Leoni Montanari – palazzo barocco situato a Vicenza
 Motonave Elisabetta Montanari – motonave oggetto di un grave incidente sul lavoro
 Navigazione Montanari – azienda nel settore dei trasporti marittimi
 Repubblica dei Montanari o Repubblica delle Montagne del Caucaso Settentrionale – stato europeo cessato nel 1920

Pagine correlate 
 Carlo Montanari (disambigua)
 Montanara
 Montanaro